

Населені пункти та їхні частини

 Чолово — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чолово — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Чолово — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Чолово — лісова осада в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки